Шепелев, Шепелёв — русская патронимическая фамилия и топоним. Имеется дворянский род Шепелевых.

 Известные представители 

 Шепелев, Аггей Алексеевич (ум. 1688) — окольничий, первый думный генерал.
 
 Шепелёв, Алексей Александрович (род. 1978) — российский писатель и поэт, музыкант.
 Шепелёв, Андрей Николаевич (род. 1958) — рок-музыкант и композитор.
 Шепелев, Антон Васильевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Шепелев, Василий Фёдорович (1768—1838) — генерал-лейтенант, герой войны 1812 года, командующий народным ополчением Калужской губернии.
 
 
 
 Шепелев, Евгений Никифорович (1924—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 
 Шепелев, Илья Иванович (1919—1993) — метростроевец, Герой Социалистического Труда.
 Шепелев, Лев Викторович (1937—2013) — советский и российский художник-график, действительный член и вице-президент Российской Академии художеств.
 Шепелёв, Леонид Ефимович (1928—2016) — президент Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов, доктор исторических наук.
 
 Шепелев, Пётр Амплиевич (1737—1828) — генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор.
 Шепелев, Сергей Михайлович (род. 1955) — советский хоккеист, тренер.
 Шепелев, Степан Андреевич — генерал русской армии.
 Шепелев, Юрий Фёдорович (1927—1992) — советский актёр.

Топоним 
 Шепелев — хутор в Лискинском районе Воронежской области России.

См. также 
 Шепелево, Шепелёво — топонимы. Примечания